Луксика Кумкхум (; родилась 21 июля 1993 года в Чантхабури, Таиланд) — таиландская теннисистка; победительница 23 турниров ITF (13 — в одиночном разряде); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2010).

Общая информация 
Родителей Луксики зовут Лерсак Кумкхум и Яруван Панчаисри.

Тайка в теннисе с четырёх лет, любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

2018 год

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде Луксика Кумкхум добилась наивысшего для себя результата на турнирах Большого шлема и вышла в третий круг, где уступила Петре Мартич из Хорватии. 

В  апреле Луксика Кумкхум провела потрясающий турнир в Кефу(Япония )  в котором смогла добиться максимального результата , а именно победы в этом турнире. В финале Кумкхум обыграла Бьянку Андрееску  2:0 ( 6:3 6:3) 

в конце апреля Луксика Кумкхум  играла в турнире Цюаньчжоу (Китай) где смогла добраться до полуфинала , но там ее ожидала неудача. В том матче Кумхум была явной фавориткой, но в тот день китаянка Фанчжоу Лю показала просто феноменальную игру и обыграла Кумхум со счётом 2:0 (6:3 6:4) 

В августе дошла до полуфинала турнира ITF в Jinan (Китай), но уступила теннисистке из Китая Чжу Линь в упорнейшем трёхсетовом поединке со счётом 6-4, 6-7 (3), 6-7 (6).  

В ноябре выиграла турнир серии челленджер в Мумбаи (Индия), одержав в финале волевую победу в упорном трёхсетовом матче над россиянкой Ириной Хромачёвой со счётом 1-6, 6-2, 6-3. 

Также в ноябре выиграла ещё один турнир серии челленджер в Тайпей (Тайвань), обыграв в финале Сабин Лисицки из Германии в двух сетах: 6-1, 6-3.  

2019  

В июне 2019 года Кумкхум участвовала в Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros), где проиграла в первом же раунде латышке Анастасии Севастовой со счётом 6-1, 6-4.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (22)

Победы (13) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (10)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1993 году
Родившиеся 21 июля
Родившиеся в Чантхабури
Теннисисты Таиланда